Сейид Мир Мулла Муминбек (28 марта 1858 года, Ташкент, Российская Империя - 6 марта 1939 года, Ташкент СССР )